CFAP58 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 872 амінокислот, а молекулярна маса — 103 417.

Локалізований у клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки